Lincoln Square, secteur communautaire de Chicago
 Lincoln Square, quartier de Manhattan, New York